Guggenbühl peut faire référence à : 

 Laura Guggenbühl (1901—1985), mathématicienne américaine.
 Johann Jakob Guggenbühl (1816-1863), médecin suisse précurseur de l'enseignement spécialisé pour les personnes handicapées mentales.
 Anna Guggenbühl alias Anna G. (1896-), psychiatre et psychanalyste suisse.

 Adolf Craig-Guggenbühl, psychanalyste
  (1896–1971), éditeur suisse	
  (1952-), psychologue et écrivain suisse.
  (1888–1959), historien moderniste et professeur d'université suisse.